Николай Григорьевич Бугаец (29 августа 1914 — 2 августа 1983) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы, помощник командира взвода 1161-го стрелкового полка (351-я стрелковая дивизия, 18-я армия, 1-й Украинский фронт), старший сержант — на момент представления к награждению орденом Славы 1-й степени.

Биография 
Родился 29 августа 1914 года в станице Старотитаровская ныне Темрюкского района Краснодарского края. Работал в колхозе, был прицепщиком и трактористом.

В Красной Армии с 1941 года. На фронте в Великую Отечественную войну с августа того же года. Защищал Сталинград, сражался на Курской дуге, освобождал Украину. Был 4 раза ранен, награждён медалью «За отвагу».

19 июня 1944 года старший сержант Бугаец Николай Григорьевич награждён орденом Славы 3-й степени. 16 августа 1944 года награждён орденом Славы 2-й степени.

Из-за тяжелого ранения в грудь был демобилизован по ранению.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях старший сержант Бугаец Николай Григорьевич награждён орденом Славы 1-й степени. Стал полным кавалером ордена Славы.

Вернулся в родную станицу. Скончался 2 августа 1983 года.

Награды 
 19.06.1944	Орден Славы III степени
 16.08.1944	Орден Славы II степени
 24.03.1945	Орден Славы I степени

Память 

 В городе Темрюк на аллее Славы был установлен бюст Н. Г. Бугайца.

См. также 
 Список полных кавалеров ордена Славы
 Список полных кавалеров ордена Славы (Краснодарский край)
 Список Героев Советского Союза (Краснодарский край)

Примечания

Литература 

	Кавалеры ордена Славы трёх степеней: крат, биогр. словерь - Москва 2000
	Кубанцы-кавалеры трех орденов Славы - Краснодар. 1995
	Рощин И.И. Солдатская слава. Книга 7. М, 1988

Источники 

 Андреев Г. И., Вакуров И. Д. Солдатская слава. М., 1981. Кн. 5.
 Гришко Г. А. Жаворонкин М. Ю. Орденская книжка. Москва, 2005
 

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Полные кавалеры ордена Славы
Похороненные в Краснодарском крае